Adversus Judaeos peut désigner :
 Adversus Judaeos, une série d’homélies rédigées par Jean Chrysostome ;
 Adversus Judaeos, un traité de Tertullien ;
 Adversus Judaeos (Contre les juifs), un traité d'Augustin d'Hippone (Saint-Augustin).